Il singolare del Monte Carlo Open 1981 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Guillermo Vilas e Jimmy Connors non hanno concluso la finale interrotta sul 5-5 e mai più ripresa. Il titolo non è stato mai assegnato.

Teste di serie 

 Björn Borg (primo turno)
 Jimmy Connors (finale)
 Guillermo Vilas (finale)
 Assente

 José Luis Clerc (primo turno)
 Yannick Noah (quarti di finale)
 Balázs Taróczy (semifinale)
 Tomáš Šmíd (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Monte Carlo Open 1981